2013 Голяма награда на Великобритания е 64-то за Голямата награда на Великобритания и осми кръг от сезон 2013 във Формула 1, провежда се на 30 юни 2013 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания